Захлуми може бити:

 Захлуми (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република
 Захлуми (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република